Reucker ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Reucker (1868–1958), deutscher Theaterschauspieler und -direktor 
 Hans Reucker (1905–1976), hessischer Politiker (SPD) und ehemaliger Abgeordneter des Hessischen Landtags
 Karl Reucker (1890–1961), deutsch-schweizerischer Arzt und Redakteur